

Населені пункти та їхні частини
 Зомбки — місто в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Зомбкі — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Зомбкі — осада в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Зомбки

Примітки